Amt Hillesheim steht für:

 Amt Hillesheim (Kurtrier), Amt im Kurfürstentum Trier
 Amt Hillesheim, Verwaltungseinheit im Landkreis Daun, siehe Bürgermeisterei Hillesheim